Clypeolum är ett släkte av svampar. Clypeolum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeolum